Corsair steht für:

 Freibeuter, siehe Kaperei #Wörter und Etymologie
 Corsair (Film),  Film von Roland West (1931)
 Corsair Memory, US-amerikanischer Hardwarehersteller
 Edsel Corsair, ein Pkw-Modell der Ford Motor Company
 Lincoln Corsair, ein Pkw-Modell der Ford Motor Company
 Corsair International, französische Fluggesellschaft
Corsair Marine, US-amerikanische Bootswerft für Trimarane
 Corsair, das US-amerikanische Kampfflugzeug Vought F4U
 Corsair II, das US-amerikanische Kampfflugzeug Vought A-7
 Corsair (Schiff), deutscher Luftkissenkatamaran
 USS Corsair (SP-159), ein Kriegsschiff der US Navy
 USS Corsair (SS-435), ein US-amerikanisches U-Boot